Nordfjorden eller Nordfjord er navnet på en række norske fjorder og andre geografiske lokaliteter:

Fjorder 
 Nordfjorden (Båtsfjord) – en fjordarm af Syltefjorden i Båtsfjord kommune i Finnmark.
 Nordfjorden (Sørøya) – en fjordarm i Galtefjorden på Sørøya i Hasvik kommune i Finnmark.
 Nordfjorden (Stjernøya) – en fjord på Stjernøya i Hasvik kommune i Finnmark.
 Nordfjorden (Malangen) – en fjordarm i Malangen i Balsfjord kommune i Troms.
 Nordfjorden (Senja) – en del af Bergsfjorden i Berg kommune i Troms.
 Nordfjorden (Kattfjord) – en fjordarm af Kattfjorden i Tromsø kommune i Troms.
 Nordfjorden – et navn på Osen helt inderst i Skjelfjorden på Flakstadøya i Lofoten.
 Nordfjorden (Sørfold) – den inderste del af Tørrfjorden i Sørfold kommune i Nordland.
 Nordfjorden (Bodø) – en fjordarm af Mistfjorden i Bodø kommune i Nordland
 Nordfjorden (Gildeskål) – en fjordarm i Gildeskål kommune i Nordland.
 Nordfjorden (Meløy) – den inderste del af Holandsfjorden i Meløy kommune i Nordland.
 Nordfjorden (Rødøy) – en arm af Melfjorden i Rødøy kommune i Nordland.
 Nordfjorden – en vig i Nordsjona i Rana kommune i Nordland
 Nordfjorden – en bugt ved Vik i Flatanger kommune i Nord-Trøndelag.
 Nordfjorden (Indre Fosen) – en arm af Stjørnfjorden i Bjugn og Indre Fosen kommuner i Sør-Trøndelag.
 Nordfjord (fjord) – en fjord i Nordfjord i Sogn og Fjordane.
 Nordfjord (Sokndal) – en lille fjord i Sokndal kommune i Rogaland.
 Nordfjorden – en lille del af Skjernøysundet nord for Skjernøya i Mandal kommune i Vest-Agder.
 Nordfjorden (Risør) – en del af Søndeledfjorden i gamle Søndeled kommune (Risør kommune) i Aust-Agder.
 Nordfjorden (Svalbard) – en arm af Isfjorden på Svalbard

Indsøer 
 Nordfjorden – et lille vand på Litlfjellet i Vefsn kommune i Nordland.
 Nordfjorden – den nordlige del af indsøen Vegår i Vegårshei kommune i Aust-Agder.
 Nordfjorden – den vestligste del af indsøen Reksjå i Tinn kommune i Telemark.
 Nordfjorden (Tyrifjorden) – en del af indsøen Tyrifjorden i Ringerike kommune i Buskerurd.

Region 
 Nordfjord (region) – den nordlige del af Sogn og Fjordane fylke.

Bebygelser 
 Nordfjord (Båtsfjord) – en bygd inderst i Nordfjorden i Båtsfjord kommune i Finnmark.
 Nordfjord (Sørfold) – en bygd i bunden af Nordfjorden i Sørfold kommune i Nordland.
 Nordfjorden (bygd i Rana) – en bygd ved vigen Nordfjorden ved Nordsjona i Rana kommune i Nordland.
 Nordfjorden (bygd i Rissa) – en bygd i Rissa kommune i Sør-Trøndelag.